— 12-й император Японии, правивший с 24 августа 71 года. Второй сын императора Суйнина и Хибасу Химэ-но Микото.

Жизнеописание 
В феврале 8 года Кэйко стал наследным принцем, а после смерти отца 8 августа 70 года, 24 августа 71 года унаследовал его трон. Он правил 60 лет. Его резиденция находилась во дворце Макимуку-но Хироси-но-мия в Ямато, на территории современного города Сакураи префектуры Нара.

Согласно «Нихон сёки» в правление императора Кэйко произошли следующие события:
 82 год — карательный поход под командованием императора против кумасо
 95 год — Такэути-но Сукунэ выслан для инспекции северных и восточных стран
 97 год — второй карательный поход под командованием Ямато Такэру против кумасо.
 110 год — карательный поход под командованием Ямато Такэру против эмиси
 123 год — выезд императора в восточные страны и пребывание в Исэ
 128 год — выезд императора в Оми

Умер император Кэйко 24 декабря 130 года. Согласно преданию «Кодзики» на момент смерти ему было 137 лет, а согласно «Нихон сёки» — 143 года. Кэйко был похоронен в мавзолее Яманобе но Митиное, на территории современного города Тэнри префектуры Нара.

Преемником императора Кэйко стал его старший сын Вака Тарасэ Хико-но Микото, будущий император Сэйму, рождённый от жены Ясака-но Ирибимэ-но Микото. Покойный также был отцом Ямато Такэру, легендарного полководца древней Японии.

Родословная

Примечания

Литература 
 
 
  
 Суровень, Д.А. Экспансия государства Ямато в Южной Японии в конце 30-х годов IV века н.э. в правление Ōтараси-хйко (государя Кэйко) -- Екатеринбург: УрГПУ, 2002. С.180-196
 Суровень, Д.А. Объезд Восточных территорий государем Ōтараси-хйко и административно- территориальные реформы начала 40-х годов IV века в Ямато  -- Екатеринбург: УрГУ, 2011. С. 10-39

 12